Nero Wolfe è un personaggio di fantasia creato da Rex Stout. "Nero Wolfe" può riferirsi anche a:

Nero Wolfe – sceneggiato televisivo italiano prodotto dal 1969 al 1971
Nero Wolfe – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Frank D. Gilroy
Nero Wolfe – serie televisiva statunitense prodotta nel 1981
Nero Wolfe – serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2002
Nero Wolfe – serie televisiva italiana prodotta nel 2012 e trasmessa da Rai 1

Pagine correlate 
Episodi di Nero Wolfe